La formula molecolare C2H2 può indicare:
 Acetilene
 Metilidencarbene
 Gruppo vinilidene

Formule molecolari